Condyloderes är ett släkte av djur som beskrevs av Higgins 1969. Condyloderes ingår i familjen Centroderidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Pansarmaskar
Condyloderes